Tabernacle – miasto w Saint Kitts i Nevis
 The Tabernacle – sala koncertowa w Atlancie
Gminy w USA:
 Tabernacle (ang. Tabernacle Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Tabernacle (ang. Tabernacle Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph